Hespérie orangée est un nom vernaculaire qui, en fonction du lieu, peut désigner deux espèces de papillons différentes de la famille des Hesperiidae :
Thymelicus lineola en Europe (où elle est plus couramment appelée Hespérie du dactyle) ;
Wallengrenia ophites aux Antilles.

Références 

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Hesperiidae
Nom d'insecte ambigu